Hamfelde (Lauenburg)
 Hamfelde (Stormarn)